Kentaver je lahko:

 kentaver - bajeslovno bitje v grški mitologiji,
 Kentaver - južno ozvezdje.
 Kentaver - vrsta planetoida.